Grădinari (Caraş-Severin) ;
 Grădinari (Giurgiu) ;
 Grădinari (Olt) ;